B 21 oder B21 steht für:
 Bundesstraße 21 in Deutschland
 B 21 in Österreich, siehe Gutensteiner Straße
 BSA B21, britisches Motorrad (1937–1939) von Birmingham Small Arms Company
 Chevron B21, britischer Rennwagen (1972) von Chevron Cars
 Leyland B21, britischer Bus (1979–1985) von Leyland Bus

B-21 steht für:
 B-21 (Maschine), Chiffriergerät
 Northrop Grumman B-21, strategischer Bomber mit Tarnkappeneigenschaften

Siehe auch:
 North American XB-21

B21